Высшая лига 1992/1993 годов () — 72-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шелбурн» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Дополнительный турнир за чемпионство

Первый турнир

Второй турнир

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1992/1993
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1992 году
1993 год в Ирландии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993